Чемпіонат Уельсу з футболу 2008—2009 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вдруге став Ріл.

Клуби

Турнірна таблиця

 

 

Примітки: 
1. Клуб Бангор Сіті взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубка Уельсу 2008—2009.
2. З клубу Карнарвон Таун було знято 3 очки за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2008—2009
Уельс
Уельс